Йом (пи́ла, пи́ла-пи́ла) — язык гур, на котором говорит народ йом, проживающий в Бенине. Язык распространён в департаментах Донга (коммуны Джугу, Басила и Копарго), Атакора (коммуны Куанде, Натитингу и Пехунко) и Боргу (коммуна Ндали). На йом разговаривает около 300 тыс. человек, монолингвов почти нет. Язык изучается в начальных школах, на нём выходят газеты и ведётся трансляция радиопрограмм.

Письменность 
Письменность для йом основана на алфавите для национальных языков Бенина.

Примечания 

Языки Бенина
Языки гур